Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Brzozówka – część wsi Brzozówka w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Kolonia Brzozówka – kolonia wsi Brzozówka w woj. wielkopolskim w pow. złotowskim, w gminie Okonek
 Kolonia Brzozówka – kolonia wsi Brzozówka Folwarczna w woj. podlaskim w pow. monieckim, w gminie Jasionówka
 Kolonia Brzozówka – kolonia wsi Brzozówka w woj. łódzkim w pow. rawskim, w gminie Cielądz